Кратер Рождественский () — большой древний ударный кратер в области Северного полюса на обратной стороне Луны. Является кратером вечной тьмы. Название присвоено в честь русского советского физика Дмитрия Сергеевича Рождественского (1876—1940) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Хевети на западе; кратер Бош на северо-западе; кратер Эпинус на северо-востоке; кратер Эрмит на востоке-северо-востоке; кратер Ленард на востоке; кратер Лавлейс на юго-востоке и кратер Пласкетт перекрывающий юго-западную часть кратера Рождественский. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 181,2 км, глубина 5020 м.

Кратер Рождественский имеет полигональную форму и значительно разрушен за длительное время своего существования. Вал сглажен и перекрыт по всему периметру кратерами различного размера – юго-восточную часть вала перекрывает сателлитный кратер Рождественский H, южную - сателлитный кратер Рождественский K, юго-западную – кратер Пласкетт. Северная часть вала прорезана цепочкой кратеров. Дно чаши относительно ровное, испещрено множеством мелких кратеров. Массивный центральный пик смещен к западу от центра чаши. На западе от центрального пика расположена пара небольших чашеобразных кратеров, приметный чашеобразный кратер находится также в южной части чаши.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Рождественский K относится к эратосфенскому периоду.
 Образование сателлитного кратера Рождественский W относится к донектарскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
Ho Hum, Another Earthrise. 

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны
Кратеры вечной тьмы